Макфа́рлейн, Макфа́рлан, Макфа́рлин (; , ,  или ам. англ. ) — английская фамилия (также имя) шотландского происхождения (от  — сын + имя Parlan). Известные носители фамилии:

 Макфарлейн, Алекс — первый держатель свидетельства о рождении и паспорта с неопределенным гендерным маркером.
 Макфарлейн, Барбара (в замужестве Барбара Макпейк; род. 1986) — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Макфарлан, Боб (ум. 1898) — шотландский футболист.
 Макфарлейн, Дейв (1967—2013) — шотландский профессиональный футболист.
 Макфарлейн, Джон Мюрхед (1855—1943) — шотландский ботаник.
 Макфарлейн, Дэнни (род. 1972) — ямайский легкоатлет.
 Макфарлейн, Ив (род. 1992) — новозеландская гребчиха.
 Макфарлейн, Люк (род. 1980) — канадский актёр и музыкант.
 Макфарлейн, Норман (1926—2021) — британский предприниматель и политический деятель.
 Макфарлан, Ноэл (1934—2019) — ирландский футболист.
 
 Макфарлейн, Сет (род. 1973) — американский актёр, аниматор, сценарист, продюсер, режиссёр, музыкант и певец.
 Макфарлейн, Тодд (род. 1961) — канадский художник и сценарист комиксов, производитель/дизайнер игрушек и медийный предприниматель.
 Макфарлейн, Уильям Чарльз (1870—1945) — американский органист и композитор.
 Макфарлейн, Эррол (род. 1977) — тринидадский футболист, нападающий.

Двойные фамилии
 Мэйсон-Макфарлан, Фрэнк Ноэль (1889—1953) — британский генерал-лейтенант.

См. также 
 Клан Макфарлан — один из кланов горной части Шотландии

Примечания